A trójai faló a következőkre utalhat:

A trójai faló a görög mitológiában szereplő hatalmas fából készült ló
Rosszindulatú számítógépes program, mely jogosulatlan hozzáférést tesz lehetővé számítógépes rendszerekhez